The Trust Project es un complejo consorcio internacional en el que participan unas 120 organizaciones de noticias que trabajan por una mayor transparencia y rendición de cuentas en la industria periodística mundial, entre ellas The Economist, Folha de São Paulo, The Globe and Mail, Independent Journal Review, Mic, El Comercio de Perú, La Repubblica de Italia, Il Sole 24 Ore y La Stampa. Fue iniciado en 2014 por Sally Lehrman, periodista y exdirectora del programa de ética periodística de la Universidad de Santa Clara en el Centro Markkula para la Ética Aplicada y se puso en marcha en noviembre de 2017. El cofundador es Richard Gingras, jefe de Google Noticias. El Proyecto Confianza está financiado por el Fondo Filantrópico del fundador de Craigslist, Google, Bing, Twitter, la Fundación Knight, el Fondo de la Democracia, la Fundación Markkula y Facebook.

Misión 
El Trust Project se creó para «reforzar la confianza del público en las noticias a través de la responsabilidad y la transparencia». Se trata de un consorcio de empresas periodísticas que trabajan colectivamente para desarrollar y aplicar normas de transparencia que los usuarios puedan ver y las máquinas puedan leer, con el fin de aumentar la responsabilidad en el periodismo.

Miembros del consorcio 
El consorcio cuenta con 120 miembros, como The Economist, The Washington Post, Deutsche Presse-Agentur (DPA) de Alemania, The Globe and Mail, Independent Journal Review (IJR), Mic, El Comercio de Perú, La Repubblica de Italia, La Stampa, Bay Area News Group, CBC News, Heavy.com, Sky News, The Toronto Star, TEGNA, Voice of OC, Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore de Italia, El País de España, Kathimerini de Grecia y Haymarket Media Group. Los miembros colaboran estrechamente con Proyecto Confianza para mostrar los indicadores de confianza requeridos, aplicar el marcado asociado y tener derecho a utilizar el logotipo del sello de confianza.

Referencias

Enlaces externos